Francouzská republika může být:
 oficiální název Francie
 První Francouzská republika (1792–1804) – vznikla za Velké francouzské revoluce a skončila vyhlášením Napoleonova císařství 
 Druhá Francouzská republika (1848–1852) – od únorové revoluce do druhého císařství Napoleona III.
 Třetí Francouzská republika (1870–1940) – vznikla po porážce Francie Pruskem a skončila německou porážkou Francie v druhé světové válce
 Čtvrtá Francouzská republika (1946–1958) – po osvobození Francie a vytvoření nové ústavy
 Pátá Francouzská republika (od 1958) – nastolena Charlesem de Gaullem novou ústavou s posílenou rolí prezidenta (poloprezidentská republika)

Související články 
 Francouzské království
 Francouzské císařství
 Francouzské republiky